Gelissen peut faire référence à :

Patronyme 
 Henri Gelissen (1895-1982), personnalité politique néerlandaise
 Maximilien Lambert Gelissen (1786-1867), peintre belge
 Rena Kornreich Gelissen (1920-2006), survivante de camp de concentration nazi

Toponyme 
 , lac au Québec